Тракторные грабли — сельскохозяйственная техника, предназначенная для агрегатирования с трактором. По способу агрегатирования бывают навесные, полунавесные и прицепные

Подразделяются на:
 поперечные — сгребают в валки в направлении поперечном направлению движения;
 продольные (боковые) — образуют валки вдоль направления движения, позволяют также проводить ворошение сена, переворачивание валков для просушки нижней стороны, объединение нескольких валков или раскидывание валков при промокании после дождей:
 центробежные;
 роторные;
 колесно-пальцевые;
 конвейерные.

Роторные грабли 

Роторные грабли самые дорогие. Они предназначены для ворошения и сгребания сена в валки.

Роторные грабли ГВР-6 предназначены для сгребания травы в валки, ворошения, оборачивания и разбрасывания валков.

Грабли состоят из двух роторов, двухколесного шасси, поперечины, тягово-сцепного устройства и валкообразующих щитков.

Ротор состоит из корпуса, зубчатой передачи и граблин, снабженных прутьями.

Во время работы роторы вращаются навстречу друг другу, граблины вращаются вместе с ротором и вокруг своей оси.

Ширина захвата граблей 6 м, рабочая скорость до 12 км/ч

Колёсно-пальцевые грабли 

Колёсно-пальцевые грабли ГВК-6 используют для ворошения травы, сгребания сена в валки, оборачивания валков. Рабочие органы граблей — пальцевые колёса. Они состоят из колец и ободов, закрепленных на спицах. К кольцу прикреплены пружинные зубья.

Колёса вращаются вследствие сцепления зубьев. Правая и левая секции соединены между собой сцепкой. Для сгребания сена в валок секции устанавливают под углом к направлению движения так, чтобы они сходились. Чтобы ворошить сено, секции устанавливают так, чтобы они расходились. Чтобы обернуть валок, используют одну секцию

Поперечные грабли 

Поперечные грабли предназначены только для сгребания сена в валки. Они самые дешевые. Валки, образованные поперечными граблями, располагаются поперек направления движения агрегата. Поперечные грабли ГП-14 снабжены стальными пружинными зубьями. Нижний конец сплющен и заострен, верхний изогнут в кольцо, при встрече с препятствием зуб сгибается.

См. также 
 Пресс-подборщик
 Жатка
 Косилка

Примечания

Литература 
 
 Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Под ред. Листопада Г. Е. // М.: Агропромиздат, 1986. – 688 с., ил.
 Кленин Н. И., Егоров В. Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины // М.: Колос, 2005. — 464 с: ил. ISBN 5-9532-0035-8.
 Федоренко В. Ф. и др. Сельскохозяйственная техника: каталог. Том 2: Техника для растениеводства // М.: Росинформагротех, 2007. — 284 с., ил. ISBN 978-5-7367-0621-1.
 Воронов Ю. И., Ковалев Л. Н., Устинов А. Н. Сельскохозяйственные машины / Изд. 6-е, перераб. и доп. // М.: Агропромиздат, 1990. — 255 с. ISBN 5-10-000797-4.
 Дроздов В. П., Кандеев В. Ф., Сердечный А. Н. Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники для возделывания зерновых культур // М.: Росагропромиздат, 1990. — 221 с., ил.
 Коновалова Н. Ю., Безгодова И. Л., Коновалова С. С. Особенности технологий выращивания кормовых культур и заготовки кормов в условиях Европейского Севера Российской Федерации // Вологда: ВолНЦ РАН, 2018. — 277 с., ил. ISBN 978-5-93299-414-6.
 Сельскохозяйственные машины и запасные части к ним: Справочник. Книга 2: Машины для уборки трав, зерновых и технических культур / Под ред. Соловьёва Д. И., изд. 2-е, исп. и дополн. // М.: Машгиз, 1953. — 600 с.

Ссылки 
Тракторные грабли Фермер знает
 Тракторные грабли Большая Российская энциклопедия онлайн

Сельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственные инструменты